Seobu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seobu-dong, Gyeongsan, stadsdel i Gyeongsan, Norra Gyeongsang, 
 Seobu-dong, Yeongcheon, stadsdel i Yeongcheon, Norra Gyeongsang,